Serie B i fotboll 1984/1985 innebar att Pisa, Lecce, och Bari gick till Serie A.

Slutställning

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1984 i Italien
1985 i Italien
Fotbollssäsongen 1984/1985
1984/1985